Marieta Massivo (Maracaibo, Venezuela, 26 de junio de 1984), más conocida como Mary, es una cantante venezolana.

Biografía 

Es la hija de Josefina Marcos y Rómulo Massivo. Desde pequeña comenzó a cantar. Después que Mary se casó con el actor Juan Carlos Tarazona el 5 de octubre de 2005 tuvo su primera hija, llamada Adelia Tarazona Massivo, nacida el 3 de febrero de 2006 y más tarde tuvo su segunda hija, llamada Andreina Tarazona Massivo, nacida el 7 de octubre de 2009.

Repertorio 

 Un Beso y Una Flor. Cover de Nino Bravo.
 Luna. Cover de Ana Gabriel.
 Mercy. Cover de Duffy.
 Por que Me Abandonaste. Cover de Paloma San Basilio.
 Mentira. Cover de La Ley.
 A Partir de Hoy. Cover de Olga Tañón.
 Romance Quinceañero. Cover de Luis Silva.
 Crees que Me Engáñas. Cover de Shaila Dúrcal la hija menor de Rocío Dúrcal.
 Herida de Amor. Cover de Tamara.

Cantantes femeninas de Venezuela
Maracaiberos